ader (anatomie), bloedvat voor de terugvoer van bloed richting het hart
Ader (bedrijf), historisch Frans merk van motorfietsen, inbouwmotoren en auto's
Ader (elektriciteit), elektrisch geleidende draad onderdeel van een kabel met twee of meer aders;
ader (geologie), een planaire intrusie in gesteente, vaak voorkomens van ertsen
soms foutief gebruikt voor bloedvat, wat een verzamelnaam is voor alle onderdelen van de bloedsomloop
Ader (plant), een vertakking van de zijnerf of van een ader van de bladschijf

Personen met de achternaam Ader
Bas Jan Ader, een conceptueel kunstenaar uit Winschoten
Bastiaan Jan Ader, een Nederlandse predikant en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Clément Ader, een Franse vliegtuigbouwer
Johanna Adriana Ader-Appels, een evangelist en Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog